Чемпионат мира по фехтованию в 1966 году проходил с 6 по 16 июля во Дворце спорта Центрального стадиона имени В. И. Ленина в Москве (СССР). Среди мужчин соревнования проходили в личном и командном зачёте по фехтованию на саблях, рапирах и шпагах, среди женщин — только первенство на рапирах в личном и командном зачёте.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Итоги чемпионатов мира по фехтованию
 Fencing World Championships

Фехтование
Международные спортивные соревнования в Москве
Чемпионаты мира в СССР
Июль 1966 года
Соревнования по фехтованию в СССР
1966 год в Москве